Heuvelpoort of Overpoort, kruispunt en verdwenen stadspoort in Gent
 Overpoortstraat, straat in Gent